Châtenay pode referir-se a:

 Châtenay (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
 Châtenay (Saône-et-Loire), comuna francesa do departamento de Saône-et-Loire;

Desambiguações de topônimos